Zichy Károly (1753–1826) országbíró, helytartótanácsi elnök
 Zichy Károly (1779–1834) főispán, nagybirtokos, a magyar udvari kamara elnöke
 Zichy Károly (1785–1876) kamarás, Batthyány Lajosné Zichy Antónia apja

Károly